Il singolare femminile del Pacific Life Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2002.

Serena Williams era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Daniela Hantuchová ha battuto in finale 6–3, 6–4 Martina Hingis.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni
 

Pacific Life Open 2002